Кралски грохот (1989) () е второто годишно събитие от поредицата Кралски грохот и първото, което е pay-per-view, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 15 януари 1989 г. в Хюстън, Тексас.

Обща информация 
Основното събитие е мачът Кралско меле, спечелен от Големия Джон Стъд, който последен елиминира Тед Дибиаси, за да спечели мача. Други мачове от ъндъркарда са Джим Дъгън и Фондацията Харт (Брет Харт и Джим Найдхарт) срещу Дино Браво и Невероятните Ружо (Жак и Реймънд), Рокин Робин срещу Джуди Мартин за Титлата при жените на WWF и Крал Хаку срещу Харли Рейс.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 2 минути

Източници

Външни препратки 
 

Кралски грохот
Кеч турнири в Хюстън